Rymki ist eine Ortsbezeichnung:
 Rymki, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938: Rymken, 1938 bis 1945 Riemken, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Rymki, seit 1933: Rimkai (Jonava), Stadtteil von Jonava, Rajongemeinde Jonava, Bezirk Kaunas, Litauen